Хосе Анхель Сиганда Лакунса (; ) — испанский футболист, игравший на позиции центрального нападающего. Тренер.

Карьера игрока 
Зиганда родился в Ларрайнтсаре, Наварра. Продукт молодёжной системы «Осасуны», он впервые появился в главной команде своего родного города 13 декабря 1987 года в домашнем матче, закончившемся ничьей 0:0 с клубом «Сабадель». Неоспоримый игрок стартового состава в период с 1989 по 1991 год, он забил 11 голов в Ла-Лиге за эти сезоны, таким образом привлёк внимание соседей — «Атлетик Бильбао».

Карьера тренера 
25 мая 2017 года был назначен на пост главного тренера «Атлетика». Клуб после ухода Вальверде подписал с ним двухлетний контракт.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль тренера на BDFutbol.com
 Профиль на официальном сайте «Атлетик Бильбао»
 Статистика за национальную сборную
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Осасуна Б»
Тренеры ФК «Осасуна»
Тренеры ФК «Херес»
Тренеры ФК «Бильбао Атлетик»
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Тренеры ФК «Реал Овьедо»
Тренеры ФК «Уэска»